Álvaro Forjaz do Monte e Freitas (Angra do Heroísmo, 1 de Fevereiro de 1875 — ?) foi um militar e médico português, formado médico-cirurgião pela antiga escola de Lisboa, (Actual Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Foi tenente médico no Ultramar Português.

Relações Familiares 
Foi filho de João Maria do Monte e Freitas, nascido em 1850 e de Emília Pereira Forjaz Sarmento de Lacerda. Casou em Faro, Localidade de São Pedro em 9 de Abril de 1874 com Feliciana de Mendonça Telles Moniz Corte Real de quem teve Ester Noémia Monte Freitas nascida em 1894 e casada com Simão de Lencastre Laboreiro.

 Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais de Angra do Heroísmo
Militares dos Açores
Médicos de Portugal